Гай Музоний Руф (; I век н э.) — римский философ-стоик. Преподавал философию в Риме во время правления Нерона, впоследствии в 65 году н. э. был изгнан, вернулся в Рим после прихода к власти Гальбы. Ему было разрешено остаться в Риме, когда Веспасиан в 71 г. н. э. подвергнул высылке из города всех других философов, но, в итоге, он также был в ссылке и вернулся после смерти Веспасиана. Сохранились фрагменты его лекций. Его философия оказала сильное влияние на позднеантичных и христианских авторов. Учитель Эпиктета.

Музоний уделял больше внимания этике, чем логике и физике. Его философия во многом схожа с философией Эпиктета, но более прагматической и социальной направленности, состоит из правил поведения в конкретных жизненных ситуациях. Центральное убеждение в его этике, что все люди имеют задатки для добродетельной жизни.

Сочинения 
 Cora Lutz, (1947), Musonius Rufus: The Roman Socrates. Printed in: Yale Classical Studies, Volume X. Edited by A. R. Bellinger. Yale University Press. Перевод на англ. и комментарий.

Примечания

Литература 
 Античная философия: Энциклопедический словарь. М., 2008. С.496-498. 
 J. T. Dillon, (2004), Musonius Rufus and Education in the Good Life: A Model of Teaching and Living Virtue. University Press of America. ISBN 0-7618-2902-4
 Pieter Willem Van Der Horst: Musonius Rufus and the New Testament. A Contribution to the Corpus Hellenisticum. In: Novum Testamentum Nr. 16 (1974), S. 306—315.

Стоики
Философы I века
Философы Древнего Рима
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения